Zimmer 483 () — второй студийный альбом немецкой рок-группы Tokio Hotel. В Германии издан 23 февраля 2007 года. За первые два месяца альбом продался 375 тысяч раз, а в Австрии достиг статуса платинового.

Список композиций

Чарты

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Альбомы 2007 года
Альбомы Tokio Hotel